|-
| 140501 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140502 - || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140503 - || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140504 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140505 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140506 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140507 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140508 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140509 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140510 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140511 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140512 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140513 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140514 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140515 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140516 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140517 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140518 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140519 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140520 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140521 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140522 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140523 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140524 - || || 13 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140525 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140526 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140527 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140528 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140529 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140530 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140531 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140532 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140533 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140534 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140535 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140536 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140537 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140538 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140539 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140540 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140541 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140542 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140543 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140544 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140545 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140546 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140547 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140548 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140549 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140550 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140551 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140552 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140553 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140554 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140555 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140556 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140557 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140558 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140559 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140560 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140561 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140562 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140563 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140564 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140565 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140566 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140567 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140568 - || || 13 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140569 - || || 13 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140570 - || || 13 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140571 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140572 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140573 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140574 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140575 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140576 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140577 - || || 14 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140578 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140579 - || || 14 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140580 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140581 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140582 - || || 14 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140583 - || || 14 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140584 - || || 14 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140585 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140586 - || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140587 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140588 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140589 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140590 - || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140591 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140592 - || || 15 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140593 - || || 15 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140594 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140595 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140596 - || || 15 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140597 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140598 - || || 14 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140599 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140600 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-|}

0